Ascetocythere är ett släkte av kräftdjur. Ascetocythere ingår i familjen Entocytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Ascetocythere